Hellat ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Hellat (1881–1943), estnischer Politiker und Diplomat
 Georg Hellat (1870–1943), estnischer Architekt
 Henn-Kaarel Hellat (1932–2017), estnischer Schriftsteller und Kritiker